Суседи могу бити:
првенственено, особе које живе у нечијем суседству

Филмови 

 Суседи (ТВ филм из 1959)
 Суседи (ТВ филм из 1973)
 Суседи (филм) из 2000.